Il toponimo Târgu (dal romeno Târg, ovvero mercato e per estensione borgo o paese) fa parte della denominazione di numerose località della Romania:

Municipi
Târgu Frumos, municipio del distretto di Iași
Târgu Jiu, municipio del distretto di Gorj
Târgu Mureș, municipio capoluogo del distretto di Mureș
Târgu Secuiesc, municipio del distretto di Covasna

Città
Târgu Bujor, città del distretto di Galați
Târgu Cărbunești, città del distretto di Gorj
Târgu Lăpuș, città del distretto di Maramureș
Târgu Neamț, città del distretto di Neamț
Târgu Ocna, città del distretto di Bacău

Comuni
Târgu Trotuș, comune del distretto di Bacău